Statistika Maltese Premier League v sezoně 1960/61.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Hibernians FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1960
Fotbal v Evropě v roce 1961